Itinéraires peut désigner :
 Itinéraires. Littérature, Textes, Cultures (ou Itinéraires LTC), une revue universitaire en études françaises (1982-...)
 Itinéraires, une revue catholique traditionaliste française ;
 Itinéraires, un film français sorti en 2006.
 Itinéraires, une émission de télévision française sur Direct 8.
 Itinéraire : une vie, une pensée, est une revue libertaire française (1987-1998).

Voir aussi 
 Itinéraire